Reisecker ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Reisecker (* 1958), österreichischer Landwirt und Verbandsfunktionär
 Michael Reisecker (* 1982), österreichischer Dokumentarfilmer